Тикал может означать:
 Тикал или тикаль — название денежных единиц и единиц измерения массы ряда государств Индокитая:
 Сиамский тикал (тикаль)
 Камбоджийский тикал (тикаль)
 Бирманский тикал (тикаль)
 
 Тикал — имя персонажа игр серии Sonic the Hedgehog.
 Тикал, Олдржих (род. 1938) — чехословацкий гребец.
 Тикал, Франтишек (1933—2008) — чехословацкий хоккеист.

См. также 
 Tical (альбом)